

Населені пункти та їхні частини

 Клімкувка — село в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Климківка (Клімкувка) — село в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Климківка (Клімкувка) — село в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Клімкувка — частина села Пшеноша в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Клімкувка — частина села Добра в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Клімкувка — осада в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства

Примітки